Антология може да се отнася за:

 Антология – сборник от литературни произведения
 Антология – албум на Щурците
 Антология I – диск на ФСБ